Kriegen steht für:

 ein Geländespiel, bei dem ein Fänger seine Mitspieler „kriegen“ muss, siehe Fangen
 Kriegen (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch: